Murray Hill School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Murray Hill School (Chanute, Kansas), NRHP-ID 11000580
 Murray Hill School (Cleveland, Ohio), NRHP-ID 88000436